Rock Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rock Creek Township (Arkansas)
 Rock Creek Township (Illinois)
 Rock Creek Township (Bartholomew County, Indiana)
 Rock Creek Township (Carroll County, Indiana)
 Rock Creek Township (Huntington County, Indiana)
 Rock Creek Township (Iowa)
 Rock Creek Township (Butler County, Kansas)
 Rock Creek Township (Coffey County, Kansas)
 Rock Creek Township (Cowley County, Kansas)
 Rock Creek Township (Jefferson County, Kansas)
 Rock Creek Township (Nemaha County, Kansas)
 Rock Creek Township (Pottawatomie County, Kansas)
 Rock Creek Township (Wabaunsee County, Kansas)
 Rock Creek Township (Nebraska)
 Rock Creek Township (Guilford County, North Carolina)
 Rock Creek Township (Wilkes County, North Carolina)
 Rock Creek Township (Pottawatomi County, Oklahoma)
 Rock Creek Township (Stephens County, Oklahoma)
 Rock Creek Township (South Dakota)